

Ґільовиці — гміна в Живецькому повіті Сілезького воєводства
 Ґільовиці — село в гміні Ґільовиці Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ґільовиці — село в гміні Медзьна Пщинського повіту Сілезького воєводства